Endla puede referirse a varias entidades en Estonia:
 Teatro Endla, teatro emplazado en la ciudad de Pärnu;
 dos localidades de Estonia:
 Endla (Jõgeva);
 Endla (Saaremaa).